

Profil
Nume: 백준기 / Baek Joon Ki
Profesie: Actor
Data Nasterii: 1952-Dec-03
Locul Nasteri: South Korea
Grupa sanguina: B

Seriale
Couple Clinic: Love and War (KBS2, 1999)
Until We Can Love (KBS2, 1996)
Jo Gwang Jo (KBS2, 1996)
Han Myung Hoe (KBS2, 1994)

Legături externe 
Profile (nate)
Profile (naver)

Actori sud-coreeni